Hauschka – compositore e pianista tedesco
 Ernst R. Hauschka – filosofo tedesco
 Rudolf Hauschka – scrittore, chimico e inventore tedesco
 Steven Hauschka – giocatore di football americano statunitense
 Vinzenz Hauschka – musicista e compositore ceco